Escultura:
 El Dorífor (o Portador de Llança), escultura de Policlet, exemple del cànon clàssic.
 El Dorífor, escultura de Desilau.
 Personatges:
 Dorífor (llibert), secretari de l'emperador Neró.